Un body slam est un mouvement de catch.
 Body Slam (film) est un film américain réalisé par Hal Needham et sorti en 1987.
 Bodyslam est un groupe de rock thaï.